Borgman – planetoida z grupy pasa głównego asteroid.
 Borgman –  holenderski film z 2013 roku.